Anusin peut désigner :

Toponymie  
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Anusin, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Anusin, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Anusin, village du powiat de Łęczyca
 Anusin, village du powiat de Poddębice 

dans la voïvodie de Lublin
 Anusin, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Anusin, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Anusin, village de la gmina de Nurzec-Stacja
 Anusin, village de la gmina de Siemiatycze